Costituzione del Portogallo del 1822
 Costituzione del Portogallo del 1826
 Costituzione del Portogallo del 1838
 Costituzione del Portogallo del 1911
 Costituzione del Portogallo del 1933
 Costituzione del Portogallo del 1976